Campionatul European de Handbal masculin din 2012 EHF a fost a 10-a ediție a turneului care a avut loc înSerbia între 15-29 ianuarie. Echipele au fost împărțite în patru grupe de 4, iar primele 3 echipe din fiecare grupă avansează în runda principală, care transportă punctele câștigate împotriva altor adversari calificați.

Campionatul a fost oarecum umbrită de incidente care au avut loc în cursul ultimei săptămâni a evenimentului. La 26-27 ianuarie, pe străziile din Novi Sad la finalul partidei dintre Serbia - Croația scor,26-22 s-a lăsat cu atacuri violente, masini avariate sau incendiate, iar mai mulți suporterii croați au fost răniți.Jucătorul sârb Žarko Sesum a fost rănit grav la ochi după ce o sticlă destinat de jucătorul croat Ivano Balić și antrenorul conațional Slavko Goluža au fost aruncate către el.

Alcătuirea Grupelor 
Tragerea la sorți a avut loc la 15 iunie 2011 la Belgrad, la 12:00 ora locală.

Grupele preliminare 
Programul meciurilor a fost lansate și confirmate la 18 aprilie 2011. Patru echipe au fost selectate pentru a juca în cele patru orașe locul de desfășurare, Serbia la Belgrad, Macedonia a Niš, Ungaria Novi Sad și Croația în Vârșeț. Programul de joc a fost meddelat la 1 iulie.

Grupa A 
Meciurile s-au desfășurat la Belgrad

Grupa B 
Meciurile s-au desfășurat la Niš

Grupa C 
Meciurile s-au desfășurat la Novi Sad

Grupa D 
Meciurile s-au desfășurat la Osijek

Grupele principale

Grupa I

Grupa a II-a

Fazele eliminatorii 
Belgrade Arena, Belgrad

Schema

Semifinale

Meciul pentru locurile 5-6

Finala Mică

Finala

Clasament final

Referințe 

2012 în handbal
Competiții de handbal
Sport în Austria